Михаи́л Дми́триевич Аку́тин (1911, Сергиевск, Самарская губерния (ныне Самарская область) — 26 апреля 1969) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в русской крестьянской семье. Получил начальное образование.

С марта 1942 года призван в ряды Красной Армии. С того же года на фронте. В 1944 году вступил в КПСС.

Будучи командиром бронемашины разведывательной роты 11-й мотострелковой бригады (10-й танковый корпус) сержант Михаил Акутин отличился в сентябре 1943 года при форсировании Днепра. Одним из первых в бригаде переправился через реку южнее Киева, активно участвовал в боях по удержанию и расширению плацдарма.

По окончании войны демобилизовался. Работал в городе Черновцы, затем переехал в Ташкент.

Награды 
 Герой Советского Союза (№ 2376, 23.10.1943);
 Орден Ленина (23.10.1943);
 Орден Отечественной войны 1 степени;
 Орден Отечественной войны 2 степени;
 медали.

Литература

Ссылки 
 
 

Участники битвы за Днепр
Разведчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС